Op het US Open 2021 tennistoernooi speelden de mannen het dubbelspel van 1 tot en met 10 september 2021 in het USTA Billie Jean King National Tennis Center te New York.

Algemeen 
Titelverdedigers Mate Pavić en Bruno Soares hadden zich niet als team voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven. Pavić speelde samen met landgenoot Nikola Mektić, met wie hij het eerste reekshoofd vormde – zij strandden evenwel in de eerste ronde. Soares en de Schot Jamie Murray bereikten de finale.

Het als vierde geplaatste duo Rajeev Ram en Joe Salisbury won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als zevende geplaatste koppel Jamie Murray en Bruno Soares in drie sets. Het was hun vijfde gezamen­lijke titel, de tweede op de grandslamtoernooien. De Amerikaan Ram had daar­naast zeventien eerdere dubbel­spel­titels met andere part­ners; de Brit Salisbury twee.

De Belgen Sander Gillé en Joran Vliegen, als zestiende geplaatst, bereikten de tweede ronde.

Er waren vier Nederlandse deelnemers:
 Wesley Koolhof en Jean-Julien Rojer waren het tiende reekshoofd – zij wisten door te dringen tot de  derde ronde, waarin zij niet opgewassen waren tegen John Peers en Filip Polášek.
 Matwé Middelkoop en de Salvadoraan Marcelo Arévalo verloren reeds hun openingspartij.
 Ook Robin Haase en de Amerikaan Mackenzie McDonald bleven steken in de eerste ronde.

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Laatste vier

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 Toernooischema mannendubbelspel US Open
 Toernooischema ITF

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 2021